Regionspräsident oder Regionalpräsident steht für:
 allgemein das Oberhaupt mancher oft autonomer Regionen, siehe Staatspräsident
 ein Verwaltungsfunktion in Deutschland, siehe Landrat (Deutschland) #Kommunalverbände besonderer Art
 Regionspräsident (Italien), Presidente della Regione, die Chefs der Italienischen Regionen